George Davis Snell (Bradford, Massachusetts, 1903 - Bar Harbor, 1996), genetista i professor universitari nord-americà
 Peter George Snell (Opunake, 1938 - 2019), atleta neozelandès 
 Willebrord Snel van Royen (1580 - 1626, Leiden), astrònom i matemàtic neerlandès
 Llei de Snell, fórmula simple utilitzada per a calcular l'angle de refracció de la llum en canviar de medi.